Labé steht für:

 Labé (Stadt), eine Stadt in Guinea
 Labé (Präfektur), eine Präfektur in Guinea
 Region Labé, eine Region in Guinea

Labé ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Labé, französische Schriftstellerin
 Yves-Marie Labé (1954–2010), französischer Journalist